Skovsbo kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovsbo (Egense Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Egense Sogn, Svendborg Kommune,
 Skovsbo (Fuglsbølle Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Fuglsbølle Sogn, Langeland Kommune
 Skovsbo (Grevinge Sogn) – en bebyggelse i Grevinge Sogn, Odsherred Kommune
 Skovsbo (Rynkeby Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Rynkeby Sogn, Kerteminde Kommune
 Skovsbo (Verninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Verninge Sogn, Assens Kommune